Canoa – imbarcazione tipica condotta e mossa manualmente tramite una pagaia
Canoa o canoismo – insieme di sport che coinvolgono la canoa
Canoa – film messicano del 1976 diretto da Felipe Cazals